, commandant de division yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sava Kovačević peut également faire référence à :
 Sava Kovačević (Zemun), quartier de Belgrade, Serbie.